Date de mise à jour : .

Saint-Brieuc
Transport à Saint-Brieuc